Emo Roffi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giancarlo Roffi – calciatore italiano
 Luciano Roffi – attore, doppiatore e dialoghista italiano
 Mario Roffi – politico italiano
 Renato Roffi – allenatore di calcio e calciatore italiano